Tsovagyugh är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan. Tsovagyugh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tsovagyugh är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer norr om Tsovagyugh. Närmaste större samhälle är Sevan,  kilometer söder om Tsovagyugh. 

Trakten runt Tsovagyugh är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik
Kontrollbehov inkommande wikilänkar